6 Жовтня — губернаторство в Єгипті;
 6 Жовтня — місто в Єгипті